Güldenberg steht für:

 Ringwall Güldenberg, ein eisenzeitlicher Ringwall auf dem Güldenberg nordöstlich von Bonn
 Zisterzienserinnenabtei Guldenberg (französisch: Mont d’Or), von 1214 bis 1797 ein Kloster der Zisterzienserinnen

Güldenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Güldenberg (1915–2002), deutscher katholischer Ordenspriester, Jugenderzieher und Krankenhausseelsorger
 Hans Güldenberg (1942–2020), deutscher Wirtschaftsmanager
 Patrick Güldenberg (* 1979), deutscher Schauspieler